Olivier Dimet, né le  à Paris, est un joueur professionnel français de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur, devenu entraîneur. Il entraîne les Boxers de Bordeaux depuis 2019.

Biographie

Statistiques 

| 1989-1990 || Chamois de Chamonix || Nationale 1B || 25 || 1 || 1 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Chamois de Chamonix || Division 1 || 21 || 2 || 7 || 9 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1991-1992 || Aigles de Saint-Gervais || Division 1 || 20 || 2 || 6 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Chamois de Chamonix || Nationale 1 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Brûleurs de loups de Grenoble || Nationale 1 || 19 || 3 || 4 || 7 || 8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1994-1995 || Brûleurs de loups de Grenoble || Élite || 23 || 0 || 1 || 1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || Diables Rouges de Briançon || Division 1 || 26 || 7 || 13 || 20 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Club des patineurs lyonnais || Nationale 1A || 32 || 2 || 15 || 17 || 18 || 5 || 2 || 1 || 3 || 20
|-
| 1997-1998 || Orques d'Anglet || Élite || 35 || | 8 || 4 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Orques d'Anglet || Élite || 34 || 2 || 9 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Orques d'Anglet || Élite || 34 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Orques d'Anglet || Élite ||  || 1 || 4 || 5 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Orques d'Anglet || Élite ||  || 2 || 1 || 3 ||  || - || - || - || - || -
 || 92 || 12 || 27 || 39 || 52 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
 || 185 || 21 || 41 || 62 || 56 || 15 || 3 || 2 || 5 || 26

Références 

Naissance en août 1971
Naissance à Paris
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Sporting Hockey Club de Saint-Gervais
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque